Праники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Праники — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Праники — деревня в Демидовском районе Смоленской области.